Název Pláně není jednoznačný, může se jednat o
 pláň
 obec
 Pláně (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 část obce
 Pláně (Všeruby) – vesnice v obci Všeruby v okrese Domažlice
 nebo se vyskytuje v názvu obce
 Věžovatá Pláně – obec v okrese Český Krumlov
 také se vyskytuje v názvu části obce
 Dolní Pláně – vesnice v obci Věžovatá Pláně v okrese Český Krumlov
 Nová Ves u Pláně – vesnice v obci Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem
 Knížecí Pláně, část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 zeměpisný název
 Pláně (Šumava) – relativně plochá centrální část Šumavy východně či jižně od Churáňova. Podle těchto Plání byla pojmenovaná též jedna zaniklá vesnice (2 km západně od Nových Hutí.
 Velké pláně – rozsáhlá prérijní oblast v části USA a Kanady zvaná Great Plains
 chráněné území
 Přírodní památka Pláně – přírodní památka v okrese Brno-venkov